Liczba całkowita Gaussa jest zerem, jedną z czterech jedności  liczbą pierwszą Gaussa lub liczbą złożoną. Artykuł stanowi tabela liczb całkowitych Gaussa  których norma nie przekracza 1000 i ich rozkład na czynniki pierwsze. Liczby pierwsze Gaussa oznaczone są w tabeli etykietą (p). Rozkład na czynniki obejmuje również opcjonalną jedność pomnożoną przez potęgi liczb pierwszych Gaussa dla większej przejrzystości zapisu.

Zwrócić uwagę należy na istnienie wymiernych liczb pierwszych (tzn. liczb pierwszych ze zbioru liczb całkowitych), które nie są liczbami pierwszymi Gaussa. Przykładem jest wymierna liczba pierwsza 5, która w zbiorze  jest rozkładalna na czynniki:  nie jest w związku z tym liczbą pierwszą Gaussa.

Konwencje 
Druga kolumna tabeli zawiera tylko liczby z pierwszej ćwiartki, tzn. liczby, których część rzeczywista  jest dodatnia, a część urojona  jest nieujemna. Tabelę można było jeszcze bardziej uprościć sprowadzając liczby do tych z pierwszej oktanty płaszczyzny zespolonej przy użyciu obserwacji, że 

Rozkłady na czynniki nie są wyjątkowe w tym sensie, że jednostka może zostać wchłonięta przez dowolny inny czynnik z wykładnikiem równym jeden. Na przykład  można zapisać również jako  Ta niejednoznaczność została rozwiązana zgodnie z następującą konwencją: czynniki są liczbami pierwszymi z prawej półpłaszczyzny zespolonej o wartości bezwzględnej części rzeczywistej większej lub równej wartości bezwzględnej części urojonej.

Wpisy są sortowane według rosnącej normy  . Tabela jest kompletna do maksymalnej normy na końcu tabeli w tym sensie, że każda liczba złożona lub pierwsza z pierwszej ćwiartki pojawia się w drugiej kolumnie.

Liczby pierwsze Gaussa występują tylko dla pewnego podzbioru norm . Jest to bardziej przejrzysta wersja dwóch innych ciągów: , .

Rozkład na czynniki

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Liczby pierwsze Gaussa
 Rozkład na czynniki pierwsze

Liczby zespolone